Historyczna religia Słowian przed i w trakcie procesu chrystianizacji
 Rodzimowierstwo słowiańskie – współczesna rekonstrukcja

Zobacz też 
 Słowiańscy muzułmanie
 Ryt słowiański